Regeringen Ratas kan syfta på två regeringar i Estland under ledning av den centerpartistiske premiärministern Jüri Ratas:

 Regeringen Ratas I (2016–2019)
 Regeringen Ratas II (2019–)